Tessa, la nymphe au cœur fidèle est une pièce de théâtre en trois actes et six tableaux adaptée pour la scène française par Jean Giraudoux en 1934. Elle est issue de la traduction et de l'adaptation du roman Tessa, la nymphe au cœur fidèle de Margaret Kennedy et Basil Dean écrit en 1926. La pièce est donnée en première le  au Théâtre de l'Athénée dans une mise en scène de Louis Jouvet avec des costumes dessinés par Dimitri Bouchène.

Historique

Argument

Distribution à la création parisienne 
 Louis Jouvet : Lewis Dodd
 Pierre Renoir : Charles Churchill
 Romain Bouquet : Sir Bartlemy
 Vladimir Sokoloff : Roberto
 Marcel Méral : Jacob Birnbaum
 Harry James : Kiril Trigorin
 Jean Boudréau : Dawson
 Jacques Mattler : L'huissier
 André Moreau : Le pompier
 Yves Gladine : L'employé
 Julien Barrot : Le monsieur élégant
 Jean Paqui : Le petit Sébastien
 Madeleine Ozeray : Tessa Sanger
 Yolande Laffon : Florence Churchill
 Paule Andral : Linda Cowlard
 Odette Talazac : Madame Maes
 Claire Gérard : Gabrielle
 Annie Cariel : Miss Gregory
 Lisbeth Clairval : Kate Sanger
 Simone Denis : Paulina Sanger
 Claude May : Antonia Sanger
 Véra Pharès : Suzanne Sanger
 Agnès Capri : Une jeune folle

Musique 
Maurice Jaubert composa l'illustration théâtrale de la pièce.

La Chanson de Tessa, musique de Maurice Jaubert sur un texte de Jean Giraudoux, a été créée pour la pièce. Elle fut chantée et enregistrée par Mouloudji en 1954 et Jacques Douai vers 1960, et a fait l'objet de nombreuses reprises.

Notes et références 

Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre de 1934
Pièce de théâtre de Jean Giraudoux